L'expression « chien courant d'Istrie » peut faire référence à plusieurs races de chien courant originaires de Croatie :
 le chien courant d'Istrie à poil dur ;
 le chien courant d'Istrie à poil ras ;
 le .

Voir aussi 

 le chien courant de la vallée de la Save
 le